Фенцик — фамилия. Известные носители:
 Фенцик, Евгений Андреевич (1844—1903) — закарпатский писатель, драматург, журналист, грекокатолический священник.
 Фенцик, Стефан (1892—1946) — закарпатский культурный и политический деятель, священник.